PRD kan ssyfta på:
PRD – ett mexikanskt vänsterparti som bildades 1989, se Partido de la Revolución Democrática
PRD – ett vänsterparti i Portugal, grundat 1985 upplöst 1990-talet, se Partido Renovador Democrático
PRD – ett liberalt center-högerparti i Schweiz (från franska Parti radical-démocratique suisse), se Schweiz frisinnade demokratiska parti